CASP5 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 11-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 434 амінокислот, а молекулярна маса — 49 736.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, протеаз, тіолових протеаз. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як апоптоз, альтернативний сплайсинг.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 11

Каспази